Route 6 steht für folgende Verkehrwege:
 Route 6 (Kosovo)
 Nationale Fahrradroute 6 (Norwegen)
 Route nationale 6, Frankreich

Vereinigte Staaten:
 Alaska Route 6
 Delaware State Route 6
 Illinois State Route 6

Siehe auch:
 Ruta 6